De Rally van Catalonië 2016, formeel 52º Rally RACC Catalunya – Costa Daurada, was de 52e editie van de Rally van Catalonië en de elfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2016. Het was de 556e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Salou.

Verslag 
Een jaar na zijn dramatische uitvalbeurt in deze rally, werd de Spaanse WK-ronde dit keer het decor van Sébastien Ogier's vierde wereldtitel op rij, welke hij zou verzilveren met een overwinning in het evenement. De regenachtige omstandigheden tijdens de openingsetappe op het onverhard zag hem nog wat tijd verliezen, terwijl thuisrijder Daniel Sordo zich in deze omstandigheden wist te onderscheiden en daar een gat zou slaan met de rest van het veld. Eenmaal op het asfalt in droog weer wist Ogier echter stukje bij beetje terrein goed te maken op Sordo, en hij zou hem uiteindelijk tegen het einde van de zaterdag passeren om de leiding in de rally. Dit en het feit dat Andreas Mikkelsen al eerder uit de rally verongelukte, bleek ruim voldoende voor opnieuw een rijderstitel voor de Fransman, hoewel deze bij de constructeurs nog even werd uitgesteld voor Volkswagen, aangezien het team van Hyundai de rest van de top vier zou volmaken met Thierry Neuville op de laatste podiumtrede als derde.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 12,10 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

C
Rally van Catalonië